Miejscowości w USA:
 Lake – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Scott
 Lake – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Lake – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Lake (ang. Lake Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Lake (ang. Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Lake (ang. Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Lake (ang. Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Montana
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) – w stanie Tennessee
W Wielkiej Brytanii:
 Lake – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Lake – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Lake – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Lake – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
Mikroarchitektury procesorów Intela:

 Sky Lake
 Kaby Lake
 Coffee Lake
 Comet Lake